Владимир Красовский:
 Красовский, Владимир Вадимович (род. 1950) — регент архиерейского хора в Радосте-Скорбященском соборе в Сан-Франциско.
 Красовский, Владимир Васильевич (в монашестве Зиновий; 1884—1954) — епископ РПЦ, епископ Горьковский и Арзамасский.